Příjmení Starling nosí více významných osobností:

 Angela Beesleyová Starlingová (* 1977) – britská internetová podnikatelka
 Boris Starling (* 1969) – anglický spisovatel
 Ernest Starling (1866–1927) – britský fyziolog